Der Baltic Cup 1954 war die 16. Austragung des Turniers der Baltischen Länder, dem Baltic Cup. Zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers wurde es nicht in einem der drei Baltischen Staaten ausgetragen, sondern in Belarus. Das Turnier für Fußballnationalteams fand zwischen dem 22. und 27. September 1954 statt. Ausgetragen wurden die Spiele in Minsk. Die Lettische Fußballnationalmannschaft gewann ihren 7. Titel.

Gesamtübersicht 

Tabelle nach Zwei-Punkte-Regel.

|}

|}

Weblinks 
 Baltic Cup 1954 bei der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.

Einzelnachweise 

Baltic Cup
Fußballveranstaltung 1954
Sportveranstaltung in Minsk